Schlüsselburg může být:

místopisné jméno
 Šlisselburg – město v Rusku
 Lnáře – obec v Čechách
 Schlüsselburg (Petershagen) – část města Petershagenu v Severním Porýní-Vestfálsku
 Schlüsselburg (Markgröningen) – část města Markgröningenu v Bádensku-Württembersku

příjmení osob
 Konrad Schlüsselburg (1543–1619) – německý teolog
 Manfred Schlüsselburg (* 1947) – německý sportovní jezdec na koních

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení